Lengerich ist der Name folgender Gemeinden in Deutschland:

 Lengerich (Westfalen), Stadt im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Lengerich (Emsland), Gemeinde im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Samtgemeinde Lengerich im Landkreis Emsland, Niedersachsen

Lengerich ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hermann Lengerich (1805–1881), lutherischer Superintendent
 Heinrich Lengerich (1790–1865), deutscher Historien- und Bildnismaler

Siehe auch: